Gajah Mati (Sungai Menang), een plaats in Indonesië
Gajah Mati (Sungai Lilin), een plaats in Indonesië
Gajah Mati (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië
Gajah Mati (Sungai Rumbai), een plaats in Indonesië